Csehország
  Kravaře, település a Česká Lípa-i járásban
  Kravaře, település az Opavai járásban